Amieiro (Alijó)
Zwarte els